

Geografia 
 Norvegia
 Sandviken – quartiere di Bergen
 Svezia
 Sandviken – città capoluogo del comune omonimo
 Sandviken – comune della contea di Gävleborg
 Sandviken – area urbana del comune di Södertälje

Sport 
 Idrettslaget Sandviken – società polisportiva norvegese
 Idrettslaget Sandviken – squadra di calcio femminile norvegese, sezione della polisportiva omonima